W76 peut faire référence à :
 Autre pendaison et strangulation accidentelles, d’après la classification internationale des maladies ;
 W76, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres